Noronen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Mika Noronen (né en 1979), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1982), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1974), administrateur sportif finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois